Niwiska (gemeente), een gemeente in powiat Kolbuszowski, woiwodschap Subkarpaten
 Niwiska (Subkarpaten), een plaats in powiat Kolbuszowski, woiwodschap Subkarpaten